Нерсисян, Мкртич:

 Нерсисян, Мкртич Гегамович (1910—1999) — советский, армянский историк.
 Нерсисян, Мкртич Григорьевич (Езрас) (род. 1959) — патриарший экзарх, епископ.